Gotland peut désigner :
 Gotland, la plus grande île de la Suède ;
 le comté de Gotland, un comté suédois ; 
 Gotland, une commune suédoise ;
 la classe Gotland, une classe de sous-marins anaérobies suédois ;
 le Gotland, une race de poney.
 le mouton du Gotland, une race ovine originaire de l'île du Gotland.
 Le Gotland (1942), goélette franche allemande (ancien KFK 136).

Voir aussi 

 Götaland